Oratorio di San Domenico – oratorio a Bientina
Oratorio di San Domenico – oratorio a Carenno
 Oratorio di San Domenico – oratorio a Pescia
 Oratorio di San Domenico – oratorio a San Secondo Parmense
 Oratorio del Rosario di San Domenico – oratorio a Palermo